Hada proxima kan syfta på:
 Hada proxima (Frr. 1836) Fjärilsart, beskriven av Hans Fruhstorfer men synonymiserad med Hada plebeja (Linnaeus 1761)
 Hada proxima (Hübner 1827) synonymt namn till  Lasionhada proxima (Hübner 1808)